Steen (nome)
 Åge Steen
 Christian Steen
 James Steen
 Jan Steen
 Jessica Steen
 Johannes Steen 
 Kevin Steen
 Kristofer Steen
 Knut Steen
 Lynn Steen

Geografia 
 Steen (Minnesota)

Pagine correlate 

 Het Steen
 Sten